Сан Пабло Тихалтепек има више значења:

 Општина Сан Пабло Тихалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Тихалтепек (Сан Пабло Тихалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику